Яхнівська сільська рада — Київська область, Миронівський район
 Яхнівська сільська рада — Київська область, Фастівський район